boetegordel, zie cilicium
 boek van Ian McEwan, zie atonement (boek)
 film van Joe Wright naar dat gelijknamige boek, zie atonement (film)